Detta är en lista över sjöar i Ånge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ånge kommun.

Lista

Ånge kommun
 Lista